

Patronyme

 Gilles Delafon (1960 - ...), journaliste
 Jean-Claude Delafon (1918-2011), Colonel, Saint-Cyrien, Chef d'Entreprises, Président d'honneur de l'ASCVIC, membre de l'Académie du Morvan

Économie
 Jacob Delafon, nom d'une marque de Kohler France depuis 2003, spécialisée dans la fabrication de sanitaire

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme français